Tropa de elite é um termo normalmente utilizado para designar unidades militares com treinamento excelente e armamento superior, destinadas a agir de forma decisiva em ações militares.

Em épocas passadas, compunha a guarda pessoal de grandes figuras do Estado, como, por exemplo, os mosqueteiros dos reis da França, ou a guarda pretoriana do imperador romano, ou ainda as cortes urbanas da Roma republicana. Atualmente, compõe unidades militares dos exércitos dos Estados, com função de manter o território nacional a salvo, guardando e fiscalizando áreas estratégicas, além de intervir em casos de emergência. Além disso, formam a inteligência e a contraespionagem.

A maiorias das forças de elite da Europa são especializadas em contraterrorismo, e ultimamente vem ganhando respeito em grandes operações, como o avião sequestrado com 220 passageiros do voo 8969 da Air France, caso solucionado pelo GIGN com a morte de todos os terroristas, o sequestro de um avião da KLM em Düsseldorf solucionado pelo GSG 9 sem dar um único tiro e vários outros.

As forças de elite no geral são extremamente difíceis de ingressar, e quando ingressa, o praça deve passar por um treinamento longo, geralmente de tiro, resistência física e psicológica, lógica e estratégia, combates urbanos e em selva, montanhismo, luta, etc.

Nos países 

África do Sul: Recces, STF (Special Task Force)
Alemanha: Brigada Ramcke, Brandenburgers, GSG9, KSK (Kommando Spezialkräfte)
Argentina: Buzo Tático
Austrália: SASR (Special Air Service Regiment), SOG (Victoria Police - Special Operations Group)
Brasil:
Bda Inf Pqdt (Brigada de Infantaria Paraquedista)
Cia Prec Pqdt (Companhia de Precursores Paraquedista)
Bda Op Esp (Brigada de Operações Especiais)
1º B F Esp (1º Batalhão de Forças Especiais)
3ª Cia F Esp (3ª Companhia de Forças Especiais)
1º BAC (1º Batalhão de Ações de Comandos)
BME (Batalhão de Missões Especiais / PMES)
BME (Batalhão de Missões Especiais / PMMA)
BOE (Batalhão de Operações Especiais - Porto Alegre / BMRS)
Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE)
2°BOE (2°Batalhão de Operações Especiais - Santa Maria / BMRS)
3°BOE (3°Batalhão de Operações Especiais - Passo Fundo / BMRS)
BOpE (Batalhão de Operações Especiais)
BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais)
CFN (Corpo de Fuzileiros Navais)
Bat Op Rib (Batalhão de Operações Ribeirinhas)
FFE Força de Fuzileiros da Esquadra
COMANF (Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais)
CIGCOE (Companhia Independente de Gerenciamento de Crises e Operações Especiais / PMMS)
CIOE (Companhia Independente de Operações Especiais / PMPA)
CIOE (Companhia Independente de Operações Especiais / PMPE)
COE (Centro de Operações Especiais / PCBA)
COE (Comandos e Operações Especiais (PMESP) / PMESP)
COE (Comandos e Operações Especiais / PMPR)
COE (Companhia de Operações Especiais / PMAM)
COE (Companhia de Operações Especiais / PMBA)
COP (Central de Operações Policiais)
COPE (Centro de Operações Policiais Especiais)
COT (Comando de Operações Táticas)
CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais)
CPCIF (Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais / Corpos de Bombeiros)
DOE (Divisão de Operações Especiais / PCDF)
EAS (Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento (PÁRA-SAR))
FAR (Força de Ação Rápida Estratégica)
FNSP (Força Nacional de Segurança Pública)
BEPE (Batalhão Escola de Pronto Emprego)
GATE (Grupamento de Operações Táticas Especiais / PMPB)
GATE (Grupo de Operações Táticas Especiais)
GER (Grupo Especial de Resgate)
GOE (Grupo de Operações Especiais / PCESP)
GOE (Grupo de Operações Especiais / PCPE)
GOE (Grupo de Operações Especiais / PJCMT)
GPE (Grupo de Pronto Emprego / PCPA)
GRE (Grupo de Resposta Especial)
GARRA (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos / DEIC)
GRUMEC (Grupamento de Mergulhadores de Combate)
NOE (Núcleo de Operações Especiais / PRF)
PELOPES (Pelotão de Operações Especiais / EB)
PELOPES (Pelotão de Operações Especiais / FAB)
Pelotão Punhal
T.I.G.R.E (Tático Integrado de Repressão Especial / PCPR)
T.I.G.R.E (Tático Integrado de Grupos de Resgate Especial / PCAL)
1ª Bda Inf Sl (1.ª Brigada de Infantaria de Selva)
 1.º BIS (1.º Batalhão de Infantaria de Selva (aeromóvel))
2ª Bda Inf Sl (2.ª Brigada de Infantaria de Selva)
11º B I Mth (11.º Batalhão de Infantaria de Montanha)
12ª Bda Inf L (Amv) (12.ª Brigada de Infantaria Leve - Aeromóvel)
16ª Bda Inf Sl (16.ª Brigada de Infantaria de Selva)
17ª Bda Inf Sl (17.ª Brigada de Infantaria de Selva)
17º Batalhão de Fronteira (batalhão de pantanal))
23ª Bda Inf Sl (23.ª Brigada de Infantaria de Selva)
 72º B I Mtz (72.º Batalhão de Infantaria Motorizado (batalhão de caatinga))
China: SWCU (Snow Wolf Commando Unit)
Espanha: GEO (Grupo Especial de Operaciones)
Estados Unidos: "Boinas Verdes" (United States Army Special Forces), Delta Force (US Army 1st Special Forces Operational Detachment), Navy SEALs, Paramilitares da CIA, SWAT (Special Weapons and Tatics),
Finlândia: Karhuryhmä
França: GIGN (Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale), Le Raid
Israel: "Tropa Albina", Shayetet 13, Sayeret Matkal, YAMAM (Yehidat Mishtara Meyuhedet)
Itália: COMSUBIN (Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori Teseo Tesei), "Tropas Alpinas" (4th Alpini Regiment), Col Moschin (9th Parachutist Assault Regiment)
Japão: SDU (Special Duties Unit - Hong Kong)
México: GOPES (Grupo de Operaciones Especiales)
Polónia: Wojska Specjalne
Portugal: GIOE (Grupo de Intervençao de operações especiais) GOE( Grupo de Operações Especiais),Tropas Comandos, CIOE (Centro de Tropas de Operações Especiais), CTAT (Comando de Tropas Aerotransportadas - Tropas Paraquedistas), Fuzileiros Navais, DAE ( Destacamento de Acções Especiais )
Reino Unido: Commando, SAS, Long Range Desert Group, Royal Marines, "Unidade gurca", CO19 (Specialist Firearms Command)
Rússia: Spetsnaz (Voisca Spetsialnovo Naznatchenia), Infantaria Naval, OMON (Otryad Militsii Osobogo Naznacheniya)
Suécia: "Rangers do Àrtico", "Rangers Costeiros"

Ver também 
 Forças especiais
 Comandos
 Lista de forças especiais
 Brigada de Operações Especiais
 Centro de Instrução de Operações Especiais
 1º Batalhão de Forças Especiais
 1º Batalhão de Ações de Comandos
 Centro de Instrução de Guerra na Selva

Forças especiais
Tropas de elite
Tropa de elite